Nisikava Dzsundzsi (1907. június 29. – ?) japán válogatott labdarúgó.

Nemzeti válogatott
A japán válogatottban 2 mérkőzést játszott.

Statisztika

Források
National Football Teams
Japan National Football Team Database

1907-ben született személyek
Japán labdarúgók
Labdarúgókapusok